Der Begriff Kettenschlepper wird für folgende Fahrzeuge gebraucht:

Landwirtschaftliche Zugmaschine mit Gleiskette, siehe Raupenschlepper.
Kettenschleppschiff, das in der Kettenschifffahrt zum Ziehen von Booten entlang einer Kette eingesetzt wurde.